Rubenski Pereira nacido como Rubén Campos Arias (Ciudad de México, México; 21 de abril de 1977) es un escritor mexicano. Ha publicado novelas y poesía. Su obra ha sido traducida parcialmente al inglés y al bengalí. Ha publicado en una gran cantidad de medios impresos y virtuales de México, así como de otros países como España, Estados Unidos, Argentina e India. También participa en varias antologías de carácter nacional. En mayo de 2022 se anunció que se hizo acreedor del premio Ethel de novela por su obra Hoyos funky.

Biografía
El autor refiere haber tenido una infancia enfermiza y haber descubierto la literatura de manera precoz, comenzando a ganar concursos de escritura desde la escuela primaria. A los 16 años publicó su primer poema en una revista escolar. Un año después, escribió su primer libro titulado La obscuridad es la reina, obra que permaneció inédita hasta que se publicó en la Editorial Letras Vivas, en su colección Los otros poetas de la banda eriza, en 2003. Posteriormente aparecieron múltiples libros de su autoría en México, España y Estados Unidos. Su prosa se ha caracterizado por tener "los personajes que habitan mundos oscuros, inciertos, producidos por su psique en situaciones de desesperanza: el no tener trabajo, miedo al futuro, hambre, desamor, etcétera.". Por su parte, de su poesía se ha dicho que tiene "la habilidad de plasmar las vivencias internas, quiero decir personales, a través de una mirada que es capaz de desapegarse del instante, de ese momento que lleva a lo inmediato hasta convertirse en continuo, y que casi siempre se pierde en el diario vivir, convirtiéndose en cotidianidad que destruye todo aquello que puede producir sorpresa". De su poesía se ha destacado Coffee Shop Amsterdam, el cual está inspirado en Vincent Van Gogh, tras una visita a la ciudad natal del pintor, para seguir su huella.

Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con una maestría en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Dentro de su poética, se destaca la idea de que para el autor la poesía supone la destrucción del poeta.

Obra
 La obscuridad es la reina, México: Letras Vivas, 2003
 Perduración de la palabra. Antología de jóvenes poetas: México, UNAM, 2008 
 Coffee Shop Amsterdam, México: Letras Vivas, 2011
 Tocan a la puerta: Fridaura, México, 2012
 Un claro en la ciudad: Fridaura, México, 2013 
 Hostal Entrópico: México, Friadaura, 2014
 En la brecha: México, Friadura, 2014 
 Pétalo de hierro: México, Friadura, 2015
 Reivindícate poeta. Otra vez en octubre: México, Textual Editorial, edición conmemorativa por el 68, 2015 
 Las voces de los faunos: México, Friadura, 2016 
 Corredores salvajes: España, Luhu Editorial, 2016
 Se derrama la fuente: antología de Literatura Mexicana Moderna: México, Friadura, 2016
 En el reino del manubrio: Sabemos que la bicicleta tiene alas: México, Textual Editorial, 2018 
 Latido izquierdo: España, Chamán Ediciones, 2018
 Marco Antonio Campos: el cerdo iluminado: España, Editorial Académica Española, 2019
 Cantos de Estambul: México, Editorial Fontamara, 2020
 Tintura húmeda: México, Ediciones Ave Azul, 2021 
 Global insides—the vaccine: Estados Unidos, Chalant Publishing, 2021

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.
 Poemas en la revista Círculo de Poesía.
 Entrevista en el diario español Solidaridad Digital
 Reseña de Coffee Shop Ámsterdam en revista Siempre!
 Poemas del autor en revista Ofi Press

Escritores en español del siglo XXI
Escritores de México del siglo XXI